Chiaia - Monte di Dio è una stazione della linea 6 della metropolitana di Napoli nel quartiere San Ferdinando, chiusa dal 2013 dopo il crollo alla Riviera di Chiaia.

La stazione, progettata dall'architetto Uberto Siola, servirà un'ampia zona intorno alla collina di Pizzofalcone, al confine tra i quartieri Chiaia e San Ferdinando. I dintorni della stazione sono ricchi di siti di interesse, sia dal punto di vista artistico come piazza del Plebiscito, palazzo Reale e la galleria Umberto I, i teatri San Carlo e Augusteo, il belvedere di monte Echia, sia dal punto di vista amministrativo come la Municipalità 1 della Città di Napoli e la Prefettura, sia alle vie degli acquisti come via Chiaia, via dei Mille e via Toledo.

Vista la posizione della stazione (di fronte al Palazzo Francavilla) si è espressa la volontà di dedicare tale stazione al Principe Michele Imperiali di Francavilla, nobile, mecenate e personaggio di spicco dello sfarzo del '700 napoletano.

Apertura 
L'apertura al pubblico della stazione è prevista nel 2024.

Servizi
La stazione disporrà di:
  Fermata autobus

Note

Stazioni della metropolitana di Napoli